|-
| 52601 Іваядзі (Iwayaji)||||29 вересня 1997||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| (52602) 1997 TY5||||2 жовтня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (52603) 1997 TV9||||5 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| 52604 Томаєр (Thomayer)||||5 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (52605) 1997 TK11||||3 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (52606) 1997 TM13||||3 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (52607) 1997 TX16||||7 жовтня 1997||Обсерваторія Ренд||Джордж Віском
|-
| (52608) 1997 TM19||||10 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (52609) 1997 TK24||||5 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (52610) 1997 UK1||||23 жовтня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (52611) 1997 UL3||||26 жовтня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (52612) 1997 UH5||||27 жовтня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (52613) 1997 UK10||||29 жовтня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (52614) 1997 UP10||||29 жовтня 1997||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (52615) 1997 UY12||||23 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (52616) 1997 UB20||||25 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (52617) 1997 VH1||||1 листопада 1997||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (52618) 1997 VP2||||4 листопада 1997||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (52619) 1997 VR2||||1 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (52620) 1997 VQ3||||6 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (52621) 1997 VW4||||4 листопада 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу, Такеші Урата
|-
| (52622) 1997 VT5||||8 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (52623) 1997 VY6||||6 листопада 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (52624) 1997 VW8||||2 листопада 1997||Обсерваторія Чрні Врх||Герман Мікуж
|-
| (52625) 1997 WD||1997 WD||18 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (52626) 1997 WL1||||19 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (52627) 1997 WU2||||23 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (52628) 1997 WO3||||16 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (52629) 1997 WA8||||23 листопада 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (52630) 1997 WL8||||20 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (52631) 1997 WC21||||20 листопада 1997||Обсерваторія Дінік||Ацуші Суґіе
|-
| (52632) 1997 WN21||||30 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (52633) 1997 WL23||||30 листопада 1997||Стейкенбрідж||Браян Маннінґ
|-
| (52634) 1997 WR28||||24 листопада 1997||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда, Хіроші Канеда
|-
| (52635) 1997 WC32||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52636) 1997 WO34||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52637) 1997 WH35||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52638) 1997 WD36||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52639) 1997 WF45||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52640) 1997 WJ46||||26 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52641) 1997 WZ54||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52642) 1997 WB55||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52643) 1997 XK||1997 XK||3 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (52644) 1997 XR10||||8 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (52645) 1997 XR13||||2 грудня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Упсала-DLR трояновий огляд
|-
| (52646) 1997 YC||1997 YC||18 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (52647) 1997 YD4||||23 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (52648) 1997 YN5||||25 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 52649 Крісміт (Chrismith)||||27 грудня 1997||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (52650) 1997 YF15||||28 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (52651) 1997 YF18||||27 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (52652) 1997 YV18||||31 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (52653) 1998 AJ3||||3 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (52654) 1998 AK5||||8 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (52655) 1998 AF6||||8 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (52656) 1998 AN6||||4 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (52657) 1998 AK7||||5 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (52658) 1998 BJ6||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (52659) 1998 BQ6||||19 січня 1998||Обсерваторія Уенохара||Нобухіро Кавасато
|-
| (52660) 1998 BJ8||||25 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (52661) 1998 BT8||||25 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (52662) 1998 BW12||||23 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52663) 1998 BV18||||23 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (52664) 1998 BA21||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 52665 Brianmay||||30 січня 1998||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха, Мілош Тіхі
|-
| (52666) 1998 BL33||||31 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (52667) 1998 CT1||||1 лютого 1998||Берлінгтон||Террі Гендлі
|-
| (52668) 1998 CA5||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (52669) 1998 DO2||||20 лютого 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (52670) 1998 DC3||||20 лютого 1998||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| (52671) 1998 DL4||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (52672) 1998 DH5||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (52673) 1998 DW5||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (52674) 1998 DZ8||||23 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (52675) 1998 DJ9||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (52676) 1998 DF16||||26 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (52677) 1998 DY20||||22 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (52678) 1998 DC21||||22 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (52679) 1998 DZ22||||24 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (52680) 1998 DX29||||21 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (52681) 1998 DK34||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (52682) 1998 DM34||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (52683) 1998 DF35||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (52684) 1998 EQ8||||2 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (52685) 1998 EZ9||||11 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (52686) 1998 EN11||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (52687) 1998 EO13||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (52688) 1998 FL1||||21 березня 1998||Обсерваторія Лайм-Крік||Роберт Ліндергольм
|-
| (52689) 1998 FF2||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52690) 1998 FO2||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52691) 1998 FC6||||18 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (52692) 1998 FO8||||21 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (52693) 1998 FH13||||26 березня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (52694) 1998 FL28||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52695) 1998 FG32||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52696) 1998 FC51||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52697) 1998 FJ51||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52698) 1998 FK54||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52699) 1998 FO56||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (52700) 1998 FG62||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

52600